Csehország
 Bakov nad Jizerou, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Bakov, Beřovice településrésze a Kladnói járásban
 Bakov, Studnice településrésze a Náchodi járásban